Aybastı (district), een Turks district in de provincie Ordu
 Aybastı (stad), een stad in het Turkse district Aybastı